El término Abdera puede hacer referencia a:

 Abdera, Tracia, en Grecia.
 Abdera, actual Adra, en Almería, España.
 Abdera, heroína, hija de Tídeo, de Deípile y hermana de Diómedes. Se le atribuye la fundación de la ciudad de Abdera en Tracia.
 Abdera, un género de insectos coleópteros.